Зеты (село) — бывший населённый пункт в Волгоградской области.
 Греи (уфология)